

Таболово — присілок, підпорядкований місту Волоколамську Московської області.
 Таболово — село в Ленінському районі Московської області.